Microrregião de Mogi Mirim 
 Microrregião de Mogi das Cruzes
 Mogi das Cruzes - município 
 Mogi Guaçu - município 
 Mogi Mirim - município 
 Rio Mogi 
 Rio Moji-Guaçu - rio do Estado de São Paulo
 Rio Moji-Mirim - rio do Estado de São Paulo

Ou ainda
 Inconfidentes (Minas Gerais), anteriormente chamado de "Moji-Acima"

Desambiguação